El término "Utena" puede referirse a:

 Condado de Utena, uno de los diez condados de Lituania; 
 Utena, ciudad de Lituania; o
 Shōjo Kakumei Utena, un manga de Chiho Saito publicado en 1996.